Артемио Гарсија има више значења:

 Артемио Гарсија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Артемио Гарсија, Лос Чапотес (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику